ZPH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Zephyrhills (Stati Uniti)
 zph – codice ISO 639-3 della lingua zapoteca di Totomachapan